Jansweg (Haarlem)
 Sint Jansweg (Eindhoven)
 Sint Jansweg (Grubbenvorst)
 Sint Jansweg (Venlo)
 Sint-Jansweg (Kallo)

Zie ook
 Jansstraat